Кастрат може бити:

Кастрација, одстрањивање тестиса код мужјака или јајника код женки, чиме губе моћ репродукције.
Кастрат (Куршумлија), насељено место у Србији, код Куршумлије.
Кастрат (Скадар), насељено место у Албанији, код Скадра.